Пе́рсингер () — англоязычная фамилия.

Известные носители 
 Персингер, Вики (род. 1992) — американская кёрлингистка.
 Персингер, Грег (род. 1978) — американский кёрлингист.
 Персинджер, Луис (1887—1966) — скрипач, пианист и музыкальный педагог.